Afrosternophorus är ett släkte av spindeldjur. Afrosternophorus ingår i familjen Sternophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Afrosternophorus